Sezon 2008 fińskiej Veikkausliigi był dziewiętnastym w historii tych rozgrywek i trwał od 27 kwietnia do 26 października 2008 roku.

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół Tampere United, zaś z drugiej ligi - Ykkönen - do rozgrywek awansowały drużyny Kuopion Palloseura oraz RoPS Rovaniemi.

Tabela końcowa 

 awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA 2009/2010 
 awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA 2009/2010 (HJK Helsinki jako zdobywca Pucharu Finlandii) 
 awans do pierwszej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA 2009/2010 
 gra w barażu o miejsce w Veikkausliidze 2009 
 spadek do Ykkönen

Baraż 
W barażu o grę w Veikkausliidze rywalizowały ze sobą Kuopion Palloseura oraz wicemistrz Ykkönen, FC Viikingit Helsinki.

KuPS Kuopio wygrało dwumecz 2-1 i utrzymało się w Veikkausliidze.

Klasyfikacja strzelców

Polacy w Veikkausliidze w sezonie 2008

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Veikkausliigi (fi)

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2008 w Finlandii